Own the Night — третий студийный альбом американской кантри-группы Lady Antebellum, изданный 13 сентября 2011 года. Первый сингл, «Just a Kiss», вышел 2 мая 2011 года и вошёл в топ 10 хит-парада Billboard Hot 100 и возглавил кантри-чарт Hot Country Songs. Второй сингл, «We Owned the Night», вышел 15 августа 2011 года. На первой же неделе после выхода альбом возглавил Billboard 200; количество продаж за эту неделю составило  копий. На 54-й церемонии премии Грэмми альбом победил в номинации «Лучший кантри альбом».

Отзывы критиков 
{{Рейтинги альбома
| MC = (63/100)
| rev1 = AllMusic
| rev1Score = 
| rev2 = American Songwriter
| rev2Score = 
| rev3 = Country Weekly
| rev3Score = 
|rev4= Entertainment Weekly
|rev4Score = (B)
|rev5 = Los Angeles Times
|rev5Score = 
|rev6 = Rolling Stone|rev6Score = 
| rev7 = Slant Magazine
| rev7Score = 
}}Own the Night получил смешанные оценки музыкальных критиков. Согласно агрегатору Metacritic альбом получил 63 из 100 на основе 8 рецензий. Газета The New York Times опубликовала положительную рецензию на Own the Night, назвав его «самым убедительным альбомом года», «гигантским прыжком для группы». Country Weekly отметило, что альбом одновременно сохраняет лучшее из предыдущих работ группы и привносит новые черты в их творчество. Taste of Country назвало альбом «смелым», но при этом в чём-то слабым. Рецензент из Entertainment Weekly постаил оценку «B». The Los Angeles Times заявило, что альбом «больше и ярче» двух предыдущих дисков группы. AllMusic поставил всего 3 балла из 5, назвав альбом средним и ничем не выдающимся. American Songwriter назвал Own the Night «кантри-штампом». Журнал Rolling Stone поставил негативную оценку (2 балла из 5); Slant Magazine также негативно отозвался об Own the Night.

 Список композиций 

 Позиции в чартах 
Альбом дебютировал сразу же на первом месте Billboard 200, за первую неделю после выхода было продано  копий; это стало лучшим стартом для кантри-альбома со времён выхода альбома Тейлор Свифт Speak Now'' в 2010 году. В Канаде альбом также сразу же дебютировал на первом месте хит-парада Canadian Albums Chart, за первую неделю было продано  копий.

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Capitol Records
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Lady A
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом